Оджаков може да се отнася за:

 Константин Оджаков (1922 – 2011) – български музикант и колекционер;
 Петър Оджаков (1834 – 1906) – български просветен деец, юрист и фолклорист;
 Петър Оджаков (1889 – 1952) – български юрист.